Fernando Leal ist der Name folgender Personen:

* Fernando Leal (Maler, 1896) (1896–1964), mexikanischer Maler und Bildhauer
 Fernando Leal (Fußballspieler) (* 1981), brasilianischer Fußballtorhüter 
 Fernando Leal Audirac (* 1958), mexikanischer Maler, Illustrator und Bildhauer